Der Begriff Ovation bezeichnet
 zujubelnden Beifall
 eine Form des Triumphzuges im antiken Rom: Ovatio
 eine Firma, siehe Ovation (Unternehmen)

Siehe auch